Fessi peut faire référence à :
 Fessi, le dialecte parlé à Fès au Maroc. 
 Slah Fessi (né en 1956), footballeur international tunisien.